De 30ste editie van de Europacup I voor vrouwen werd gehouden van 6 juni tot en met 9 juni 2003 in 's-Hertogenbosch.
De hockey dames van Hockeyclub 's-Hertogenbosch wonnen de finale voor eigen publiek dan ook met 7-2 van Olton & West Warwickshire HC.

Uitslag poules

Uitslag poule A

Uitslag poule B

Poulewedstrijden

Vrijdag 6 juni 2003 
12.00 Pool B Kolos Borispol - Glasgow Western 2-2
14.00 Pool B Olton & West W. - CPCS Moskva Pravda 4-1
16.00 Pool A Ginstrekte - THC Klipper 2-3
18.00 Pool A HC 's-Hertogenbosch - Pegasus HC 8-1

Zaterdag 7 juni 2003 
11.00 Pool B Kolos Borispol - CPCS Moskva Pravda 1-0
13.00 Pool B Olton & West W. - Glasgow Western 3-1
15.00 Pool A HC 's-Hertogenbosch - THC Klipper 5-0
17.00 Pool A Ginstrekte - Pegasus HC 3-3

Zondag 8 juni 2003 
10.00 Pool B CPCS Moskva Pravda - Glasgow Western 3-2
12.00 Pool B Kolos Borispol - Olton & West W. 1-1
14.00 Pool A HC 's-Hertogenbosch - Ginstrekte 8-0
16.00 Pool A THC Klipper - Pegasus HC 4-2

Finales

Maandag 9 juni 2003 
09.00 4A - 3B Ginstrekte - Moskva Pravda 2-1
10.30 3A - 4B Pegasus - Glasgow Western 0-2
11.30 2A - 2B Klipper - Kolos Borispol 2-3
14.00 1A - 1B HC 's-Hertogenbosch - Olton & West Warwicks 7-2

Einduitslag 
1.  HC 's-Hertogenbosch 
2.  Olton & West Warwickshire HC 
3.  Kolos Borispol 
4.  THC Klipper 
5.  Glasgow Western LHC 
5.  Šiauliai Ginstrektė 
7.  Moskva Pravda 
7.  Pegasus HC

Kampioen

1
Hockey in 2003
Hockey in Nederland
Hockey
Sportevenement in 's-Hertogenbosch